Josefina González, el nombre puede hacer referencia a: 

Josefina González (1976), política argentina. 
Josefina González (1984), activista, comunicadora y funcionaria uruguaya.